Nati peut faire référence à :

Patronymes 

 María de Nati (1997-), actrice espagnole.

Sports 

Nati est l'abréviation de Nationalmannschaft signifiant « équipe nationale » en allemand. Elle désigne globalement les équipes de sports collectifs représentant la Suisse, telles :
 l'Équipe de Suisse de football ;
 l'Équipe de Suisse de hockey sur glace.